Empire of Sports é um MMORPG de esportes desenvolvido pela F4 e Infront que está sendo anunciado como o primeiro do gênero. Em desenvolvimento já há alguns anos, atualmente encontra-se em fase de testes beta, com lançamento previsto para 2008.

Jogabilidade 
O jogador irá controlar um personagem único, ou avatar, que poderá ser customizado e será utilizado no jogo. O personagem terá sua habilidade aprimorada a medida que joga; isto é, o avatar jogará melhor de acordo com seu progresso.

Na ocasião do lançamento os seguintes esportes estarão disponíveis no jogo: tênis, basquetebol, futebol, bobsled, esqui e uma série de jogos de treinamento e condicionamento. Há planos para a expansão desta lista após o lançamento.

O jogador poderá competir contra personagens controlados por inteligência artificial ou outros jogadores. Em esportes coletivos eles poderão formar times com outros jogadores e com personagens controlados pelo computador também.

Os jogadores poderão formar seus próprios times, clubes e torneios, e há planos para competições. Haverá mais informações disponíveis no lançamento.

Idiomas disponíveis no jogo 
Empire of Sports esta disponível em Inglês, Francês, Espanhol e Alemão.

Ligações externas 
 Official Website

 
Jogos para Windows